В группу 6 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Испания, Югославия, Чехия, Словакия, Фарерские острова и Мальта. Матчи в группе 6 прошли с 24 апреля 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Испания, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Югославия попала в число восьми лучших, занявших второе место, и вышла в стыковые матчи.

Результаты

Бомбардиры 
8 мячей
  Саво Милошевич
7 мячей
  Предраг Миятович
6 мячей
  Деян Савичевич
5 мячей
  Альфонсо Перес Муньос
4 мяча
  Владимир Шмицер
  Душан Титтел
  Фернандо Йерро
  Луис Энрике

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году